Bambio kan syfta på följande platser:

Centralafrikanska republiken 

 Bambio (ort), 
 Bambio (subprefektur), Préfecture de la Sangha-Mbaéré, 

Robotskapade Centralafrikanska republikenförgreningar